Tigermücke steht für: 
 Asiatische Tigermücke (Aedes albopictus)
 Ägyptische Tigermücke (Aedes aegypti), siehe Gelbfiebermücke